Pobo o povo puede referirse a:

Fitónimos
 El nombre común de la planta Populus alba, álamo blanco o pobo albar.
 El nombre común de la planta Populus nigra o álamo negro.

Topónimos
Al menos dos, en España:
El Pobo, provincia de Teruel.
Sierra del Pobo
El Pobo de Dueñas, provincia de Guadalajara.
La Poveda, Arganda del Rey, provincia de Madrid
Al menos uno, en Brasil
São José do Povo, del estado de Mato Grosso.